Alžběta Bavorská  (1227 – 9. října 1273) byla římskoněmecká královna, královna sicilská a jeruzalémská, poté hraběnka gorická a tyrolská z dynastie Wittelsbachů.

Život 
Alžběta byla prvorozená z pěti dětí bavorského vévody Oty II. a Anežky z Brunšvické. 1. září 1246 se ve Vohburgu provdala za německého a jeruzalémského krále Konráda, který byl téměř stejně starý jako nevěsta. Po otcově smrti Konrád roku 1250 získal sicilskou korunu. Roku 1252 se manželům narodil jediný syn Konradin a o dva roky později mladý král zemřel na vojenském tažení v Itálii na malárii.

Vdova se 6. října 1258 či 1259 znovu provdala za gorického a tyrolského hraběte Menharda II z rodu Menhardovců. Z manželství se narodilo zřejmě šest dětí. Mezi nimi i budoucí český král Jindřich Korutanský či manželka zavražděného Habsburka Albrechta I. Alžběta.

Syn Konradin se snažil získat otcovo dědictví a roku 1268 byl po prohrané bitvě popraven Karlem z Anjou. Alžběta následovala syna do hrobu o pět let později. Je pohřbena v cisterciáckém klášteře Stams.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Alžběta a Menhard jako zakladatelé klášter Stams

Wittelsbachové
Švábské vévodkyně
Sicilské královny
Jeruzalémské královny
Manželky panovníků Svaté říše římské
Tyrolské hraběnky
Gorické hraběnky
Kraňské markraběnky
Zakladatelé klášterů
Narození v Landshutu
Pohřbení v klášteře Stams
Narození ve 13. století
Úmrtí 9. října
Úmrtí v roce 1273
Ženy